Isola Severnyj – isola russa dell'arcipelago della Novaja Zemlja
 Severnyj – insediamento di tipo urbano russo dell'oblast' di Mosca
 Severnyj – quartiere di Mosca
 Severnyj – centro abitato dell'Adighezia situato nel Majko in Russia
 Severnyj – cittadina russa situata nella oblast' di Belgorod
 Severnyj – insediamento di tipo urbano della Repubblica dei Comi
 Severnyj – vulcano della Kamčatka in Russia

Pagine correlate 
 Severnyj rajon
 Severnaja
 Severnoe (disambigua)